Artesia är ett släkte av kräftdjur. Artesia ingår i familjen Artesiidae. 

Artesia är enda släktet i familjen Artesiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Artesia